Tržac (Cazin), een plaats in de gemeente Cazin, Bosnië-Herzegovina
 Tržac (Aleksandrovac), een plaats in de Servische gemeente Aleksandrovac